Cratere Schmidt – cratere lunare
Cratere Schmidt – cratere su Marte